Militärorden sind von Landesfürsten gestiftete Orden für militärische Erfolge und Verdienste, die eine Aufnahme in eine den mittelalterlichen Ritterorden nachempfundene Ordensgemeinschaft nach sich ziehen und teilweise für die beliehenen Ordensträger weitere Privilegien (z. B. Ehrensold, Steuererlass) mit sich brachten.

Prinzipien 

Verliehen wurde der Orden ausschließlich Offizieren in der Regel für jede militärische Tat, die „ohne Verantwortung hätte unterbleiben können oder die von seltener Entschlossenheit, Tapferkeit und Klugheit zeugt“. Das Ordenskapitel prüfte die Taten der Kandidaten.

Militärorden umfassten mehrere Klassen, die entsprechenden Dienstgraden bzw. Offiziersrängen zugeordnet waren.
Das entsprach in der Klassifizierung der Einteilung nach Generalen, Stabsoffizieren und subalternen Offizieren. Dieses grundlegende Modell wurde von Sonnenkönig Ludwig XIV. angeregt und fand in dem 1693 gestifteten Ordre royal et militaire de Saint-Louis für militärische Verdienste erstmals Anwendung:

 Ordensgeneral – Großkreuz – höchste Stufe
 Ordenskomtur – Komturkreuz – mittlere Stufe
 Ordensritter – Ritterkreuz – untere Stufe

Weitere Unterteilungen konnten durch Kombinationen des jeweiligen Kreuzes mit Sternen, Schwertern oder ähnlichem gebildet werden.

Übersicht über ausgewählte Militärorden 

Die wohl berühmtesten sind:

 Pour le Mérite (Preußen) (1740)
 Militär-Maria-Theresien-Orden (MMTO) (Österreich-Ungarn) (1757)
 Ehrenlegion (Frankreich) (1802)
 Eisernes Kreuz (Preußen) (1813)

Weitere in Deutschland gestiftete Militärverdienstorden sind:

 Albrechts-Orden (Sachsen) (1850)
 Guelphen-Orden (Hannover) (1815)
 Kronenorden (Preußen) (1861)
 Militär-Carls-Orden (Württemberg) (1759/1799)
 Militär-Karl-Friedrich-Verdienstorden (Baden) (1807)
 Militär-Max-Joseph-Orden (Bayern) (1806)
 Militär-St.-Heinrichs-Orden (Sachsen) (1736/1807)
 Militär-Verdienstorden (Württemberg) (1806)

Ausgewählte Militärverdienstmedaillen 
Für Mannschaften und Unteroffiziere wurden im 19. Jahrhundert Militärverdienst-Medaillen gestiftet:

Großherzogtum Baden 
 Karl Friedrich-Militär-Verdienstmedaille

Königreich Bayern 
 Militär-Verdienstmedaille

Königreich Preußen 
 Goldenes Militärverdienstkreuz

Königreich Sachsen 
 Militär-St. Heinrichs-Medaille
 Friedrich-August-Medaille (1905)

Königreich Württemberg 
 Medaille für den Sieg bei Brienne
 Militärverdienstmedaille (1794)

Kaisertum Österreich 
 K.u.k. Tapferkeitsmedaille (1789)

Siehe auch 
 Kriegsauszeichnung
 Kriegserinnerungsmedaille
 Kriegsmedaille
 Kriegsverdienstkreuz
 Kriegsverdienstmedaille
 Medal of Honor
 Militärmedaille
 Militärverdienstkreuz
 Militärverdienstmedaille
 Militärverdienstorden
 Tapferkeitsmedaille

 Ehrensold
 Ordenskunde
 Zivilverdienstorden

Weblinks 
 Liste deutscher Orden

 Militar
Orden und Ehrenzeichen